Wilhelm Kähler ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kähler (Politiker) (1871–1934), deutscher Jurist, Volkswirt, Hochschullehrer und Politiker (DNVP)
 Wilhelm Kähler (Archivar) (1905–1994), deutscher Archivar